Roché est un patronyme pouvant désigner :

Patronyme

Anthony de la Roché, marchand anglais du 
Brisa Roché (né en 1974), chanteuse américaine
Déodat Roché (1877-1978), historien français
Maison Déodat Roché
Henri-Pierre Roché (1879-1959), écrivain français
Jean A. Roché (1894-1981), ingénieur américain
 Pascal Roché (1962-), chef d'entreprise français
Sebastian Roché

Toponyme
Glacier Roché, glacier de l'Antarctique

Voir aussi
Roche 

Homonymie de patronyme